Aske steht für:

 Aske, Bootstyp
 Aske (EP), EP des norwegischen Musikprojekts Burzum
 Aske (North Yorkshire), Ort im District Richmondshire, North Yorkshire, England
 Naturschutzgebiet Aske, Naturschutzgebiet in Hagen

Aske ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Aske (1500–1537), englischer Jurist

Siehe auch:

 Asque
 Asques